PS/2:

 IBM PS/2 (международное сокр. от ) — серия персональных компьютеров фирмы «IBM»;
 порт PS/2 — тип порта компьютера  для подключения клавиатуры и мыши, получивший широкое распространение и до сих пор имеющийся во многих современных компьютерах.
 Клавиатура PS/2
 Мышь PS/2'''